Résultats détaillés de l’édition 1969 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 20 au .

C'est le premier Open d'Australie véritablement ouvert à tous les joueurs.

Faits marquants 
À venir

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1969 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1969
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1969
Compétition de tennis à Brisbane
Tennis en janvier 1969